Здесь представлен архив анимационных серий мультсериала Звёздные войны: Войны Клонов (2003).

Сериал причастен к трилогии «Звёздные Войны» 1999—2005 годов. Он показывает события между 2-м и 3-м эпизодами.

Сериал состоит из 2-х частей.

Volume I (2003—2004) 
Два сезона объединены в Volume I.

Первая часть является раскрытием образов главных героев и злодеев, подробно описывает Клоническую Войну и угрозу для джедаев (Частично это показано в сериях «Неподчинение» и «Явин 4»)

Volume II (2005) 

Во второй части завершается история хорошего Энакина Скайуокера и Клонической Войны. Начинается история 3-го эпизода

Войны клонов
Мультипликация о «Звёздных войнах»
Списки:Звёздные войны